Ахлак-е-Хінді () — перша друкована книга мовою урду, що була надрукована у 1803 році.
 Хінді, Гінді — одна з найпоширеніших мов у світі, одна з двох державних мов Індії.